Buro steht für: 

 Ortsteil von Coswig, siehe Coswig (Anhalt)
 ein Nebenfluss des Lóis in Osttimor, siehe Lóis

Buro ist der Familienname folgender Personen: 

 Andreas Buro (1928–2016) deutscher Politikwissenschaftler.

Siehe auch:
 Burow (Begriffsklärung)
 Buhrow
 Büro (Begriffsklärung)
 Bouro